Nendel ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Nendel (1933–2019), in den 1970er und 1980er Jahren ein hochrangiger Mitarbeiter der staatlichen Industrielenkung der DDR
 Siegfried Nendel (1901–1979), deutscher Verwaltungsbeamter